Het Haags Bus Museum
 Hollandsche Beton Maatschappij
 Het Human Body Model, een test met elektrostatische ontlading (ESD)
 Hekkings' Busmaatschappij, die na het verdwijnen van buslijn 136 (Amsterdam-Hilversum) de dienst tussen Juinen en Ter Weksel verzorgde, in een aflevering van Van Kooten en De Bie 
 Afkorting voor de Kolibrie-Medaille van de Orde van de Drievuldigheid (Engels: Humming Bird Medal of the Order of the Trinity)
 High Bandwidth Memory, een type computergeheugen